Chrysippos (latinisiert Chrysippus) ist der Name von
 Chrysippos von Soloi, ein griechischer Philosoph
 Chrysippos von Knidos (um 300 v. Chr.), ein griechischer Arzt, Lehrer von Erasistratos

in der griechischen Mythologie
 Chrysippos (Sohn des Pelops), ein Wagenlenker, der von Laios entführt wird
 Chrysippos (Sohn des Aigyptos), der Bräutigam der Danaide Chrysippe
 Chrysippos (Chrysippa), der namensgebende Gründer der kilikischen Stadt Chrysippa
 Chrysippos (Sohn des Aiolos)
 Chrysippos von Jerusalem